L'Albi, municipi català de la comarca de les Garrigues
 Albi (Llenguadoc), vila capital de l'Albigès i que administrativament conforma una comuna francesa del departament del Tarn
 Vescomtat d'Albi, jurisdicció feudal d'Occitània centrada a la ciutat d'Albi 
 Bisbat d'Albi, divisió eclesiàstica de França que té com a capçalera la ciutat d'Albi i comprèn el departament del Tarn
 Districte d'Albi, districte del departament francès del Tarn, a la regió de Migdia-Pirineus